Хами́т Алтынто́п (; 8 декабря 1982, Гельзенкирхен, Северный Рейн-Вестфалия, ФРГ) — турецкий и немецкий футболист, полузащитник. Брат-близнец футболиста Халила Алтынтопа (Хамит родился на 10 минут раньше). Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года.

Карьера 
Хамит Алтынтоп родился в Гельзенкирхене. Первые футбольные шаги начал делать в клубах «Шварц-Вайсс Гельзенкирхен» и «Роттхаузен». В 1997 году 15-летний Хамит перешёл в молодёжную команду «Ваттеншайд 09». Через три года стал игроком основной команды. Параллельно вместе с ним играл его брат-близнец — Халил Алтынтоп.

19 мая 2011 года Алтынтоп стал игроком мадридского «Реала». 27 сентября 2011 года впервые после травмы Алтынтоп сыграл за «Реал Мадрид» в матче с «Аяксом» («Реал» победил 3:0).

13 июля 2012 года подписал контракт с турецким клубом «Галатасарай». Сумма трансфера составила около 3 миллионов евро. 5 января 2017 клуб досрочно расторг контракт с Алтынтопом.

30 марта 2011 года впервые выступил в качестве капитана сборной Турции в матче против сборной Австрии (2:0 в пользу Турции). Всего за сборную провёл более 50 матчей.

Достижения

Командные 
 «Шальке 04»
 Обладатель Кубка немецкой лиги (2): 2005
 «Бавария»
 Чемпион Германии: 2007/08, 2009/10
 Обладатель Кубка Германии (2): 2008, 2010
 Обладатель Суперкубка Германии: 2010
 Обладатель Кубка немецкой лиги: 2007
 Финалист Лиги чемпионов УЕФА: 2009/10
 «Реал Мадрид»
 Чемпион Испании: 2011/12
 «Галатасарай»
 Чемпион Турции : 2012/13,2014/15
 Обладатель Кубка Турции: 2013/14
 Обладатель Суперкубка Турции: 2012

Личные 
 Попал в символическую сборную чемпионата Европы 2008 года по версии FIFA.
 Обладатель приза Ferenc Puskas Award в номинации: Лучший гол 2010 (гол в ворота сборной Казахстана 3 сентября 2010 года, когда Алтынтоп с лёта нанёс удар в ближний верхний угол ворот с линии штрафной непосредственно после навеса с углового)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Хамита Алтынтопа
 Профиль на Fussballdaten.de

Футболисты Германии
Футболисты Турции
Игроки сборной Турции по футболу
Игроки ФК «Ваттеншайд»
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Дармштадт 98»